Rhizinaceae är en familj av svampar. Rhizinaceae ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Rhizinaceae